Lahn, een rivier in Duitsland 
 Lahn (stad), een voormalige stad in Duitsland 
 Lahn (Hümmling), een gemeente in het Duitse Landkreis Emsland

Zie ook
 Lähn (doorverwijspagina)